Krombholz ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Krombholz (1790–1869), österreichischer Schulreformer
 Friedrich Krombholz (1871–1919)
 Gertrude Krombholz (* 1933), deutsche Tanz- und Sportpädagogin
 Günter Krombholz (* 1952), deutscher Beamter
 Julius Vincenz von Krombholz (1782–1843), böhmischer, k. k. österreichischer Mediziner und Mykologe
 Klaus Krombholz (* 1938), deutscher Maschinenbauingenieur und Agrarwissenschaftler
 Otto Krombholz (teilweise auch Krompholz; * 1899; † unbekannt), tschechoslowakischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Krompolc, Krumbholz, Krumpholz